

Localidades

Good Hope (Alabama)
Good Hope (Geórgia)
Good Hope (Illinois)
Ou ainda:
Fort Good Hope

Desambiguações de topônimos